Bosquet peut faire référence à :

Nom commun
Bosquet est un nom commun qui désigne un petit bois ou un bouquet d'arbres. 
  dans différentes religions dont :
 Le bosquet sacré de l’oracle de Dodone, dans la Grèce antique ;
 Bosquet sacré, lieu où Joseph Smith affirme avoir eu sa première vision, qui est à l'origine de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours .
 Bosquet, pièce de jardin à la française, dont :
 Bosquets de Versailles, les nombreux bosquets du parc du château de Versailles.

Toponymes
 Gare du Bosquet, gare ferroviaire située dans la commune de Cannes
 Avenue Bosquet, avenue du  de Paris nommée d'après le maréchal Bosquet
 
 Villa Bosquet, voie du  de Paris 
 Château du Bosquet, château à Saint-Martin-d'Ardèche (Ardèche)
 Bosquet, nom pendant la colonisation française la commune d'Hadjadj en Algérie 
 Villa Le Bosquet, au Cannet (Alpes-Maritimes) et ancienne maison du peintre Pierre Bonnard

Nom de famille
 Adolphe Bosquet (1801-1872), jurisconsulte et avocat belge
 Alain Bosquet (1919-1998), poète français d’origine russe
 Amélie Bosquet (1815-1904), écrivaine française
 Andrée Bosquet (1900-1980), peintre belge
 Céline Bosquet (née en 1985), journaliste et animatrice de télévision française
 Émile Bosquet (1834-1912), relieur français
 François du Bosquet (1605-1676), intendant du Languedoc (1642-1646), évêque de Lodève (1648-1655), puis évêque de Montpellier (1655-1676)
 
 Gilles Bosquet (né en 1972), artiste naturaliste français
 Gilles Bosquet (né en 1974), rameur d'aviron français
 Guy Bosquet (1926-1985), dessinateur, graveur, illustrateur et peintre belge
 Jean Bosquet, grammairien et poète du , né à Mons
 Marta Bosquet (née en 1969), femme politique espagnole
 Michel Bosquet (1923-2007), philosophe et journaliste français
 Oscarine Bosquet (née en 1964), poétesse française 
 Pierre Joseph François Bosquet (1810-1861), maréchal de France
 L'avenue Bosquet, dans le  de Paris est nommée en son honneur
 Sébastien Bosquet (né en 1979), joueur français de handball

Pseudonyme
 Bosquet, un des noms de plume de Théodore Bachelet (1820-1879)
 Michel Bosquet, de son vrai nom Gerhard Hirsch, plus connu sous le nom de plume de André Gorz, cofondateur du Nouvel Observateur

Fiction 
 Gardiens du Bosquet, personnages de l'univers de fiction de Warcraft.
 Le Bosquet Sacré, est un des lieux accessibles dans le jeu vidéo The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Voir aussi
 Bernard du Bosquet (? - 1371), ecclésiastique français 
 

Homonymie de patronyme
Nom de plume